Ву́лиця Рилє́єва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Рилєєва — вулиця в місті Чернівці.

Колишні назви:
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Василя Хмелюка у місті Вінниця.
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Скіфська у місті Кам'янське.
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Василя Кричевського у місті Ковель.
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Дніпрової Чайки у місті Кременчук.
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Івана Вакарчука у місті Львів.
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Тополина у місті Марганець.
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Ніжин.
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Нововолинськ.
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Гетьманська у місті Рівне.
 Вулиця Рилєєва — колишня назва вулиці Никанора Онацького у місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей